PFCA steht für:
 Perfluorocarboxylic acids, deutsch Perfluorcarbonsäuren
 Planar Fourier Capture Array, elektronische Minikamera ohne Linsen und sich bewegenden Teilen, basierend auf einem speziellen CMOS-Sensor, dem Angle-sensitive pixel

Abkürzung